Paul Cohen (matematico), matematico statunitense;
Paul Cohen (designer) (1962 – ), designer industriale australiano
Paul Cohen (storico) (1934 – ), storico della Cina
Paul Cohen (hockey) (1965 – ), ex giocatore professionista canadese di hockey 
Paul Cohen (produttore musicale) (1908-1970), produttore statunitense di country music 
Paul Cohen (sassofonista) (1950 – ), sassofonista statunitense e insegnante di musica